Флора архипелага Шпицберген очень разнообразна для северных широт, во многом благодаря влиянию Северо-Атлантического течения. На 2016 год на архипелаге отмечено произрастание около 180 видов сосудистых растений, в обзоре 1996 года перечислены 373 вида встречающихся на архипелаге мхов (с этих пор число обнаруженных видов увеличилось), а также более тысячи видов водорослей.

Шпицберген был полностью покрыт льдом во время Вислинского оледенения, которое подошло к концу около 10 тысяч лет назад, поэтому практически все виды растительности обосновались здесь сравнительно недавно. Генетические исследования свидетельствуют, что в разнообразной флоре архипелага присутствуют амфиатлантические, циркумполярные и евразийские виды. Небольшое количество видов является появившимися на архипелаге эндемиками.

Флора сосудистых растений 

Ниже перечислены все 167 видов сосудистых растений, известных на Шпицбергене на октябрь 2016 года (исключая интродуцированные виды). Охранный статус относится к популяции этого вида на территории архипелага.

Интродуцированные виды 
Тринадцать видов, произрастающих на Шпицбергене, являются интродуцированными.
 Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium)
 Манжетка городковатая (Alchemilla subcrenata)
 Купырь лесной (Anthriscus sylvestris)
 Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris)
 Луговик дернистый (Deschampsia cespitosa)
 Лютик ползучий (Ranunculus repens)
 Лютик почти-северный, подвид (Ranunculus subborealis ssp. villosus)
 Щавель кислый (Rumex acetosa)
 Соссюрея альпийская (Saussurea alpina)
 Звездчатка средняя (Stellaria media)
 Одуванчик лекарственный (Taraxacum sect. ruderalia)
 Ярутка полевая (Thlaspi arvense)
 Клевер ползучий (Trifolium repens)

Альгофлора 
Водоросли на Шпицбергене представлены в основном североатлантическими видами, и только немногие из них имеют центр ареала в Арктике (например, Laminaria solidungula и Devaleraea ramentacea). Южная часть архипелага может быть северной границей распространения некоторых бореальных видов, таких, как Laminaria hyperborea. Лежащий гораздо южнее остров Медвежий обладает схожей альгофлорой, за исключением того, что бореальные виды здесь распространены больше, а эндемики Арктики не встречаются.

В обзоре 1996 года среди встречающихся в водах и на островах архипелага упоминается 549 видов золотистых водорослей (Chrysophyta), 296 видов зелёных водорослей (Chlorophyta), 73 вида сине-зелёных водорослей (Cyanobacteria), 66 видов динофитовых водорослей (Dynophyta), по 60 видов бурых (Phaeophyta) и красных (Rhodophyta) водорослей, а также несколько видов Cryptophyta и Euglenophyta.

Бриофлора 
В обзоре 1996 года на архипелаге отмечено произрастание 373 представителей бриофлоры: 85 видов печёночников и 288 видов мхов. Упоминание в источниках ещё 190 видов было признано неубедительным, и они не были включены в перечень.

Примечания 

Шпицберген
Шпицберген
Природа Норвегии